CWP, sigle composé des trois lettres C, W et P, peut faire référence à :
 Censorware Project.

CWP est aussi un code qui peut faire référence à :
 Campbellpore (Attock), au Pendjab, au Pakistan, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code